Алпарслан Эрдем (; род. 11 декабря 1988 года, Фехта) — турецкий и немецкий футболист, играющий на позиции защитника. Ныне выступает за турецкий клуб «Фатих Карагюмрюк».

Клубная карьера 
Родившийся в Германии Алпарслан Эрдем начинал свою карьеру футболиста в немецком «Вердере», выступая за юношескую и резервную команды клуба. В начале августа 2008 года он перешёл в турецкий «Галатасарай». 17 августа того же года Алпарслан дебютировал за стамбульскую команду, выйдя на замену в концовке матча Суперкубка Турции против «Кайсериспора». В «Галатасарае» Алпарслан всего несколько раз появлялся на поле в официальных матчах. В начале 2010 года он перешёл в другой клуб турецкой Суперлиги «Генчлербирлиги», но и там он играл роль запасного игрока, изредка выходя на замену. Летом 2011 года Алпарслан Эрдем подписал контракт с клубом турецкой Первой лиги «Буджаспор», где стал игроком основного состава. В начале августа 2013 года он перешёл в другую команду Первой лиги «Истанбул Башакшехир», который по итогам сезона 2013/14 вернулся в Суперлигу.

Летом 2019 года после шести лет пребывания в клубе Эрдем покинул «Истанбул Башакшехир» и перешёл в клуб второго дивизиона «Фатих Карагюмрюк».

Достижения 
 «Галатасарай»
 Обладатель Суперкубка Турции (1): 2008

 «Истанбул Башакшехир»
 Победитель Первой лиги Турции (1): 2013/14

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на mackolik.com 
 Профиль на worldfootball.net 
 

Футболисты Германии
Футболисты Турции

Игроки ФК «Галатасарай»
Игроки ФК «Генчлербирлиги»
Игроки ФК «Буджаспор»
Игроки ФК «Истанбул Башакшехир»
Игроки ФК «Фатих Карагюмрюк»